Weidmann ist:

 eine traditionelle Bezeichnung für Jäger

Weidmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Weidmann (1901–1997), deutscher Leichtathlet
 Brigitte Weidmann (1940–1994) deutschsprachige Literaturwissenschaftlerin
 Conrad Weidmann (1847–1904), deutscher Maler, Zeichner sowie Kunst- und Kolonialschriftsteller
 Denis Weidmann (* 1945), Schweizer Archäologe
 Dieter Weidmann (* 1955), deutscher Maler, Autor und Dozent
 Eugen Weidmann (1908–1939), deutscher Serienmörder
 Felix Weidmann (1805–1891), Schweizer Politiker und Arzt
 Franz Weidmann (1774–1843), Stiftsbibliothekar in St. Gallen
 Franz Carl Weidmann (1787–1867), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 Fred Weidmann (1938–2023), Schweizer Künstler und Soziologe
 Fritz Weidmann (Architekt) (1884–1950), Schweizer Architekt
 Fritz Weidmann (* 1936), deutscher katholischer Theologe
 Hans Weidmann (1918–1997), Schweizer Maler, Zeichner und Grafiker
 Jens Weidmann (* 1968), deutscher Ökonom und Bundesbankpräsident
 Joachim Weidmann (* 1939), deutscher Mathematiker
 Johann Peter Weidmann (1751–1819), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Joseph Weidmann (1742–1810), österreichischer Autor, Dramatiker und Regisseur
 Karl Weidmann (* 1931), Schweizer Ruderer
 Klaus Weidmann (* 1958), deutscher Fernsehjournalist und Moderator
 Kurt Weidmann (1937–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Manfred Weidmann (* 1945), deutscher Fußballspieler

 Paul Weidmann (1746–1801), österreichischer Schriftsteller
 Werner Weidmann (1931–2004), deutscher Pädagoge und Autor

Weidmann ist der Name folgender Unternehmen:
 Weidmannsche Buchhandlung, deutsche Verlagsbuchhandlung
 Weidmann International Corporation, Schweizer Industriekonzern, siehe Wicor Holding 
 Automobilfabrik Weidmann & Cie., ehemaliger Schweizer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Waidmann
 Weydmann
 Weidemann
 Weidman
 Weidtman
 Weidtmann
 Weitmann